Korczak má více významů:

 Korczak (osada) – osada v Polsku v Podleském vojvodství, v monieckém okrese, ve gmině Trzcianne
 Korczak (planetka) – planetka 2163 v hlavním pásu (pojmenovaná po Januszi Korczakovi)

příjmení
 Korzcak (rod) – polský šlechtický rod
 Dieter Korczak (* 1948) – německý sociolog a národohospodář
 Janusz Korczak, vlastním jménem Henryk Goldszmit, pseudonym Stary Doktor (1878 nebo 1879 – 1942) – polský pedagog, publicista, spisovatel a lékař
 Tadeusz Bór-Komorowski (1895–1966) – jeden z válečných pseudonymů tohoto polského generála
 Korczak Ziółkowski (1908–1982) – americký designér a sochař
 Różka Korczak-Marla (1921–1988) – židovská partyzánka a účastnice protinacistického odboje

Související články 
 Korčák

Rozcestníky - příjmení